St. James, Saint James oJamesis  hace referencia a varios artículos:

Lugares

St James (Australia Occidental), localidad en Ciudad de Canning, suburbio de Perth.
St James (Victoria), pueblo en Shire of Moira, en el norte de Victoria.

Parroquia de Saint James (Barbados), parroquia de Barbados situada en la costa oeste de la isla.

St. James-Assiniboia, distrito de Winnipeg.
Fort St. James, Columbia Británica.

St. James (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Brunswick, estado de Carolina del Norte.
Saint James (Indiana), localidad en el Municipio de Johnson, condado de Gibson, en las afueras de Haubstadt (Indiana).
St. James City, lugar designado por el censo en el condado de Lee, estado de Florida.
Parroquia de St. James, en el estado de Luisiana.
St. James (Luisiana), lugar designado por el censo ubicado en la parroquia homónima en el estado de Luisiana.
St. James (Maryland), lugar designado por el censo en el condado de Washington, estado de Maryland.
Municipio de St. James (condado de Charlevoix, Míchigan), municipio en el condado de Charlevoix, estado de Míchigan.
St. James (Míchigan), lugar designado por el censo en el condado de Charlevoix, estado de Míchigan.
Municipio de St. James (condado de Watonwan, Minnesota), municipio en el condado de Watonwan, estado de Minnesota.
St. James (Minnesota), ciudad en el condado de Watonwan, estado de Minnesota.
Municipio de St. James (condado de Misisipi, Misuri), municipio en el condado de Mississippi, estado de Misuri.
Municipio de St. James (condado de Phelps, Misuri), municipio en el condado de Phelps, estado de Misuri.
St. James (Misuri), ciudad en el condado de Phelps, estado de Misuri.
St. James (Nueva York), lugar designado por el censo en el condado de Suffolk, estado de Nueva York.

Saint-James, población y comuna en la región de Baja Normandía, departamento de Mancha.

Parroquia de Saint James (Jamaica), parroquia de Jamaica dentro del condado de Cornwall.

Palacio de St. James, uno de los palacios más antiguos e históricos de Londres, Inglaterra.
St. James’s Park, extensión de 23 hectáreas en la zona de Westminster, en el centro de Londres.
St. James's Park, estadio de fútbol situado en la ciudad de Newcastle-upon-Tyne.
St. James Square, la única plaza existente en el distrito de St James’s del barrio de City of Westminster, en Londres.

St James (Ciudad del Cabo), suburbio de Ciudad del Cabo.

Personas 
Chanel St. James, actriz porno estadounidense.
David St. James, actor estadounidense.
Rebecca St. James, cantautora australiana.

Personajes ficticios 
Jesse St. James, personaje de Glee.
Sookie St. James Melville, personaje ficticio de la serie de televisión estadounidense Gilmore Girls.